Oporto, autre nom de la ville de Porto au Portugal.
 Oporto (entreprise)
 Oporto (métro de Madrid)